

Буди — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Буди — село в гміні Єзьора-Великі Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буди — село в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буди — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буди — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Буди — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Буди — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буди — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Буди — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Буди — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Буди — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Буди — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Буди — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Буди — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Буди — село в гміні Біловежа Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Буди — село в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Буди — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Буди — село в гміні Ястрове Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Буди — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Буди — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Буди — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Буди — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Буди — частина села Замбжиця в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буди — частина села Превлока (Пшевлока) в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Гуткув у гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Тарґовисько в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Наклик у гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Ліпсько-Полесе в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Ясенник-Старий в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Ґузд у гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Ставкі в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Майдан-Соболевський в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Мане в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Буди — частина села Бесекеж-Рудни в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Буди — частина села Сухи-Ґрунт у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Буди — частина села Возьники в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Буди — частина села Тромбкі в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Буди — частина села Александрувка в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Буди — частина села Іґнацув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Буди — частина села Серакув у гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Хшонстув у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Дзвонова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Копитова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Нова Весь у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Сідлечка (Седлечка) в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Вулька-Недзьведзька в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Лазув у гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Жуклин (Жуклін) у гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Заборув у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Сьвежова-Польська в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Воля-Оталенська в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Соніна в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Поґвіздув у гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Требось (Тшебось) у гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Нова Весь у гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Жизнів (Жизнув) у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ґліник-Дольни в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Забратівка (Забратувка) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Любенія в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Пйотрувка в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ґродзисько в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Брень-Осуховський в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Бабіха в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Дембова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ожехувка в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Стара Весь у гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Яблониця Польська (Яблониця-Польська) в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Гижне в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Вулька-Подлесьна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Небилець у гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Лисакув у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Церпіш у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ґлухув у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Крачкова в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Мединія-Ґлоґовська в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ґліник-Хажевський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Дульча-Мала в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Гнойниця (Ґнойниця) в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Козярня (Козярнія) в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ґловачова в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Пшедбуж у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Кленчани в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Березівка (Бжезувка) в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Камениця-Ґурна в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Скурова в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Букова в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Терлічка в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Близне (Блізне) в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Ізбиська в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Висока Ґлоґовська в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буди — частина села Вик у гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Буди — частина села Єдначево в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Буди — частина села Язево в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Буди — частина села Заблоце в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Буди — частина села Цис у гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — частина села Новий Казанув у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — частина села Суфчиці в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — частина села Олесниця в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буди — частина села Чешево в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Буди — частина села Мужиново-Лесьне у гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Буди — колонія у гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Буди — осада в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Буди — осада у гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Буди — осада у гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Буди — лісова осада в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Буди — присілок, Ковилкінський район, Мордовія

Буди — селище міського типу, Харківська область, Харківський район
 Буди — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Буди — село, Львівська область, Львівський район
 Буди — село, Рівненська область, Дубенський район
 Буди — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Буди — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Буди —  залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці

Посилання